Infest peut désigner :

 Infest, album du groupe Papa Roach, sorti le 
 Infest, groupe de punk hardcore américain
Infest, groupe de death metal serbe
 Infest, festival britannique